Sénet est un nom féminin dans l'Égypte antique.

 Sénet (épouse d').

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité